Арандаренко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Арандаренко, Владимир Иванович (1866—1923) — русский горный инженер, статский советник, директор Горного департамента.
 Арандаренко, Георгий Алексеевич —  c 4-июня 1901 года военный губернатор Ферганской области Российской империи.(Радетель Туркестана Георгий Арендаренко) .
 Арендаренко, Иван Иванович (1921—2013) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Арандаренко, Николай Иванович (1795—1867) — государственный деятель Российской империи, губернатор Архангельской губернии, тайный советник, дворянский историк, статистик, этнограф.